Alejandro Martínez Sánchez – calciatore spagnolo
 Antonio Martínez Sánchez, noto come Mori – ex calciatore spagnolo
 José Martínez Sánchez – ex calciatore spagnolo
 María José Martínez Sánchez – tennista spagnola
 Pedro Martínez Sánchez – allenatore di pallacanestro spagnolo